De naam Winkelhock kan verwijzen naar drie Duitse (ex-) Formule 1-coureurs:
Manfred Winkelhock, (1951 - 1985)
Joachim Winkelhock, (1960 - ... )
Markus Winkelhock, (1980 - ... )